KTI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kratie (Cambogia)